Inkaandniclas är en konstellation av fotograferna Inka Lindergård och Niclas Holmström.

Utställningar
2011 - Watching Humans Watching

Bibliografi
2011 - Watching Humans Watching

Priser och utmärkelser 

 Svenska Fotobokspriset 2012

Externa länkar
Inkaandniclas

Svenska fotografer